Осій — село в Закарпатській області
 Осій — ботанічна пам'ятка природи в Івано-Франківській області
 Осій — гора в Українських Карпатах, Івано-Франківська область